Powieść:
 Cichy Don – wydana w 4 tomach powieść autorstwa Michaiła Szołochowa
 Filmy:
 Cichy Don – film z 1930 roku, reż. Iwan Prawow, Olga Prieobrażenska
 Cichy Don – film z 1958 roku, reż. Siergiej Gierasimow, Wieniamin Dorman
 Cichy Don – film z 2006 roku, reż. Siergiej Bondarczuk, Fiodor Bondarczuk
 Opera:
 Cichy Don – opera Iwana Dzierżynskiego